Według definicji ciała zarządzającego sportami motorowymi na świecie – Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), Formuła 1 (w skrócie F1) jest najwyższą klasą wyścigów samochodów jednomiejscowych. Słowo „formuła” w nazwie odnosi się do zbioru zasad, których muszą przestrzegać wszyscy uczestnicy i z którymi muszą być zgodne wszystkie samochody. Sezon mistrzostw świata Formuły 1 składa się z serii Grand Prix, które odbywają się na przeznaczonychv do tego celu torach wyścigowych, a czasem na zamkniętych ulicach miast. Na podstawie wyników każdego wyścigu przyznaje się punkty zarówno dla kierowców, jak i konstruktorów. Punkty te decydują o tym, któremu kierowcy i konstruktorowi przysługuje mistrzostwo po każdym sezonie.

Kierowcy 

Najwięcej zwycięstw wśród kierowców zdobył Lewis Hamilton – wygrał on 103 wyścigi. Drugi Michael Schumacher zwyciężył 91 razy. Trzeci w tej klasyfikacji jest Sebastian Vettel, który odniósł 53 wygrane. Rekordzistą, jeśli chodzi o najdłuższy okres pomiędzy pierwszym a ostatnim zwycięstwem, jest natomiast z Kimi Räikkönen. Pomiędzy pierwszym jego zwycięstwem, w Grand Prix Malezji 2003, a ostatnim, w Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2018, minęło 15 lat, 6 miesięcy i 28 dni. Najmłodszym zwycięzcą jest Max Verstappen, który wygrywając Grand Prix Hiszpanii 2016 miał 18 lat i 227 dni. Najstarszym zaś zwycięzcą jest Luigi Fagioli, który wygrał Grand Prix Francji 1951 mając 53 lata i 22 dni.

W Grand Prix Formuły 1 wzięło udział dotychczas 857 kierowców, z których 113 odniosło zwycięstwo w wyścigu. Zwycięzcą nr 100 został Heikki Kovalainen, wygrywając Grand Prix Węgier 2008.

Lista zwycięzców 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono kierowców nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1, a pochyloną mistrzów świata.

Według kraju 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Konstruktorzy 
Najbardziej utytułowanym konstruktorem Formuły 1 jest Ferrari, które odniosło w historii tych zawodów 242 zwycięstwa. McLaren jest drugi ze 183 zwycięstwami, a Mercedes trzeci ze 125 zwycięstwami. Najwięcej wyścigów wygrali konstruktorzy brytyjscy (523), następnie włoscy (264) i niemieccy (127).

Lista zwycięzców 

Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono konstruktorów nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1, a pochyloną mistrzów świata.

Według kraju 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Silniki 
Najwięcej zwycięstw wśród dostawców silników odniosło Ferrari, które odniosło 243 zwycięstwa. Mercedes wygrał 212 razy. Samochody napędzane silnikami Ford zwyciężały 176 razy.

Lista zwycięzców 

Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono dostawców silników nadal uczestniczących w zawodach Formuły 1.

Według kraju 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Opony 
Najwięcej zwycięstw wśród dostawców opon odnieśli Goodyear (368 zwycięstw), Pirelli (282 wygrane) oraz Bridgestone (175 zwycięstw).

Lista zwycięzców 

Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Pogrubioną czcionką oznaczono producenta nadal dostarczającego opony do zawodów Formuły 1.

Według kraju 
Stan po Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2023.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Formuła 1
Strony przeglądowe – sport